Montluçon est une ville historiquement de gauche, ce bassin ouvrier élit en 1892 son premier maire socialiste, Jean Dormoy. Elle le restera jusqu'en 1904 avant de le redevenir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où le conseil municipal de l'ancien ministre et sénateur Marx Dormoy (SFIO) est dissous par décret du Maréchal Pétain. Après une période de socialisme centré et non affilié à François Mitterrand, le PCF régnera sans partage à partir de 1977 et ce jusqu'en 2001. Aux élections municipales de 2008, la gauche, pourtant favorite, échoue dès le  face au maire sortant Daniel Duglery (UMP) à cause de sa division (quatre listes).

Historique 

À la mort de Jean Nègre en 1972, le socialisme comme une partie de la SFIO bascule vers la droite modérée, l'avocat socialiste-chrétien Maurice Brun est élu maire. Cependant, à la suite du décès d'un conseiller municipal, Pierre Goldberg et le syndicaliste Dunlop Roger Loury tous deux PCF sont élus à la surprise générale. L'année suivante, Pierre Goldberg est élu pour le nouveau canton de Montluçon-Ouest au conseil général de l'Allier, dont il devient premier vice-président en 1976, puis conseiller régional d'Auvergne en 1977. La même année, il est élu maire de Montluçon, et l'année suivante, député de l'Allier.
Aux législatives de 1981, il est battu par le socialiste Albert Chaubard, provoquant une crise au sein de la majorité municipale entre communistes et socialistes, ces derniers présentant une liste autonome aux municipales de 1983, sans que la tête de la mairie ne change.
En 1998, il démissionne de son poste de maire au profit de son ami et premier adjoint Jean-Claude Micouraud. Ce choix sera vivement critiqué par ses détracteurs de gauche. La liste d'union de la gauche conduite par Jean-Claude Micouraud est alors largement battue à la suite d'une très violente campagne, par la liste DVD de Daniel Dugléry, .
Condamné avec Jean-Claude Micouraud et Denis Planchet, à un an d'inéligibilité, six mois d'emprisonnement et le versement de  euros de dommages-intérêts à la ville de Montluçon pour sept emplois fictifs (trois agents municipaux travaillant au siège de la section locale du Parti communiste et quatre à la radio locale Radio Montluçon Bourbonnais), Pierre Goldberg démissionne de son mandat de député le .
Daniel Dugléry a échoué aux élections législatives de 2002 face à Pierre Goldberg, et en 2007 face à Bernard Lesterlin. Il a été réélu dès le premier tour des élections municipales de Montluçon le  avec 50,18 % des suffrages (34 voix de plus que la majorité absolue).

En 2020, Jean-François Jarrige (LREM, Ensemble vers le Grand Montluçon) tentera de succéder à Frédéric Laporte (LR, Tout pour Montluçon) à la mairie de Montluçon. Face à eux notamment Mathieu Bogros (PS), Frédéric Kott (Pour Montluçon changeons la donne) et Sylvie Sartirano (Montluçon dès demain).

Les mandats exercés depuis l'après-guerre

Élections municipales à Montluçon

1983 
Résultats 
 Premier tour

 Second tour

1977 
Résultats 
 Premier tour

1965 
Candidats
 Jean Bidault,  Parti communiste français (PCF) - Parti socialiste unifié (PSU) 
 Jean Nègre (SFIO puis dissident),  Section française de l'Internationale ouvrière(SFIO) -  Union pour la nouvelle République (UNR)  - Centre national des indépendants et paysans(CNIP)   - Mouvement républicain populaire (MRP) - Radicaux

Résultats 
 Premier tour

1959 
Resultats
Premier tour	

Second tour

Compléments

Références 

Montluçon
Montluçon
Montluçon